MCB peut désigner :
 Mouvement culturel berbère 
 Maison de la culture de Bourges
 Mauritius Commercial Bank
 Muslim Council of Britain
 miniature circuit breaker, voir disjoncteur